Sioux County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Sioux County (Iowa) – okres státu Iowa
 Sioux County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Sioux County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota